Чемпионат США по фигурному катанию 2008 () прошёл с 20 по 27 января 2008 года на льду «Xcel Energy Center» в Сент-Поле (Миннесота). Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях: взрослые, юниоры и новички. Помимо стандартного набора медалей — золото, серебро, бронза — на чемпионатах США по фигурному катанию вручается оловянная медаль () за четвёртое место.

Результаты

Мужчины 
Джонни Вейр и Эван Лайсачек набрали одинаковую сумму баллов, в таких ситуациях, согласно правилам, победитель определяется по произвольной программе. Таким образом выиграл чемпионат Лайсачек, а Вейр стал вторым.

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 xcelenergycenter.com — официальный сайт.
 Превью чемпионата на сайте startribune.com
 Обзор соревнований на сайте goldenskate.com
 Информация о турнире на сайте Ассоциации фигурного катания США

Чемпионаты США по фигурному катанию
2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Спортивные соревнования в Сент-Поле